Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 550 dans le monde.

 RS-550 au Brésil
 Route 550 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route F550 en Islande
  dans certains pays